Příjmení Auředníček nosí více osobností:

 Otakar Auředníček (1868–1947) – český básník
 Zdenko Auředníček (1863–1932) – český právník a advokát

 ženská varianta s přechýlením

 Anna Auředníčková (1873–1957) – česká spisovatelka, manželka Zdenka Auředníčka

Česká příjmení